Бьёрк —  фамилия.

Известные носители 
 Бьёрк, Анита (1923—2012) — шведская актриса.
 Бьёрк, Гера (Гера Бьорк Торхалльдоттир; род. 1972) — исландская певица.
 Бьёрк, Карл — шведский футболист, нападающий.
  — (1928—2015) — норвежская фигуристка-одиночница.
 Бьёрк, Оскар (1860—1929) — шведский художник, профессор шведской Королевской академии искусств.
 Бьёрк, Стуре (род. 1944) — шведский ориентировщик, чемпион мира.
  (1928—2000) — шведский актёр.

См. также 
 Бьорк (Бьёрк) Гвюдмюндсдоттир — исландская певица, актриса, музыкант, композитор и автор песен